Священник:

 Священник — в общеупотребительном (нетерминологическом) значении — служитель религиозного культа.
 Священник — фильм режиссёра Антонии Бёрд. Призёр Берлинале 1995 года (приз Тедди).